Marat Faatovitch Bachirov (en russe  ; en tatar , ), né en 1964 à Ijevsk, en Oudmourtie soviétique, est le président du Conseil des ministres de la république populaire de Lougansk de juillet à août 2014.

Biographie

Carrière politique 
Citoyen russe, il est membre du conseil d'expertise du service fédéral antimonopolistique de la Russie et membre du conseil de direction de l'agence de presse Interfax pour les questions énergétiques. 

Le , il est nommé président du Conseil des ministres de la république populaire de Lougansk par Valéri Bolotov. Il assure cette fonction jusqu'au , date à laquelle il est remplacé par Igor Plotnitski.

Le , il est visé par des sanctions émanant de l'UE.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 Article sur le blog Ukraine 2014

Ministre de la république populaire de Lougansk
Personnalité politique ukrainienne
Naissance en 1964
Naissance à Ijevsk